Anna Vólkova o Anna Volkova puede referirse a:

 Anna Vólkova (1800-1876), química rusa;
 Anna Sprung (1975-), exbiatleta rusa.